Treffrin   (en bretón Trefrin) es una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Guingamp y cantón de Maël-Carhaix.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Localidades de Costas de Armor